Сан Хуан Непомусено има више значења:

 Сан Хуан Непомусено, Сан Хуан де лос Перос (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хуан Непомусено (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хуан Непомусено, Ранчо Чико (Искакистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хуан Непомусено (Санта Инес Аватемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хуан Непомусено (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику